Friedrich Fulda ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Carl Fulda (1724–1788), deutscher Theologe und Philologe
 Friedrich Karl von Fulda (1774–1847), deutscher Staatswissenschaftler, Ökonom und Hochschullehrer
 Friedrich Wilhelm Fulda (1885–1945), deutscher Pädagoge und Schriftsteller